Thorington steht für:

 Thorington (Suffolk), Dorf im Bezirk Suffolk Coastal der englischen Grafschaft Suffolk

Träger des Familiennamens:
 James Thorington (1816–1887), US-amerikanischer Politiker
 Richard W. Thorington (1937–2017), US-amerikanischer Mammaloge